Василе́нко — украинская фамилия.

Известные носители

А—В 
 
 Василенко, Альвина Яковлевна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Василенко, Анатолий Петрович (1938—2022) — украинский график, карикатурист.
 Василенко, Анатолий Стефанович (род. 1944) — украинский политик.
 Василенко, Андрей Аверьянович (1891—1963) — советский и украинский учёный в области с/х механики и машиностроения.
 Василенко, Анна Викторовна (род. 1986) — украинская борец вольного стиля.
 Василенко, Артём Владимирович (род. 1989) — украинский дзюдоист.
 
 Василенко, Валентина Семёновна (Весельчакова, Василенко-Весельчакова; 1913—2001) — советский художник-постановщик мультипликационных фильмов.
 Василенко, Василий Иванович (род. 1967) — украинский футболист.
 Василенко, Василий Яковлевич (род. 1955) — советский и украинский дирижёр.
 
 
 Василенко, Вячеслав Николаевич (род. 1951) — учёный в области разведения, селекции, генетики и воспроизводства домашних животных.

Г—Ю 
 Василенко, Гавриил Тарасович (1910—2004) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Василенко, Галина Константиновна (род. 1935) — работница советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Василенко, Геннадий Анатольевич (род. 1964) — советский гребец-байдарочник.
 Василенко, Денис Олегович (более известен как Johnyboy; род. 1991) — латвийский рэпер, хип-хоп-исполнитель.
 
 Василенко, Емельян Иванович (1901—1976) — советский генерал-майор.
 Шарапова (Василенко), Зоя Николаевна (1928 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Василенко, Ксения Никитична (более известна под псевдонимом Соня Кошкина; род. 1985) — украинская журналистка и телеведущая.
 Василенко, Леся Владимировна (род. 1987) — украинский юрист, народный депутат Украины IX созыва.
 Василенко, Максим Игоревич (род. 1992) — российский хоккеист с мячом.
 Василенко, Марк Сергеевич (Савельевич; 1895—1937) — советский деятель.
 Василенко, Матвей Иванович (1888—1937) — советский военный деятель, комкор.
 
 Полонская-Василенко, Наталия Дмитриевна (1884—1973) — украинский историк-эмигрант, коллаборант.
 
 Василенко, Нина Константиновна (1906—1999) — советский художник-мультипликатор, режиссёр и сценарист.
 
 Василенко, Пётр Мефодиевич (1900—1999) — академик ВАСХНИЛ.
 Василенко, Роман Юрьевич (род. 1972) — казахстанский дипломат
 
 Василенко, Светлана Владимировна (род. 1956) — русская писательница, сценарист, поэтесса.
 Василенко, Фёдор Емельянович (1911—1983) — Герой Советского Союза.
 Василенко, Юрий Стефанович (1930—2005) — советский и российский учёный.

См. также 
 Василенково
 Василенковский сельский совет

Примечания